Джаред Макбрайд () — американский историк, специализирующийся на сопротивлении во время Второй мировой войны (Холокосте и в иных эпизодах насилия), американский политический эксперт, доктор философии по истории. Первый в мире действительный член (fellow) Центра исследований прогрессивного геноцида имени Марге и Дугласа Гринбер в USC Shoah Foundation, участник конференций. Автор наиболее подробного исследования (вышедшего в 2016 году) в отношении участия местных жителей в Волынской резне. Один из подписантов обращения к Петру Порошенко с призывом отказаться от принятия законов в поддержку героизации ОУН-УПА. Свободно владеет английским, немецким, русским, украинским, понимает польский и чешский.

Биография 
С 2006 по 2009 год преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе следующие курсы: «История России: Императорская Россия от Петра Великого до Николая II», «История России: революционная Россия и Советский Союз», «Третий рейх и евреи: годы истребления 1939—1945 гг.», «Европа, 1815—1914: Буржуазный век», «Введение в западную цивилизацию: 843—1715», «Введение в западную цивилизацию: с 1715 года до настоящего времени», «Введение в азиатские цивилизации: перекрестки Юго-Восточной Азии».

В 2014 году Макбрайд получил степень доктора философии по истории в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. С 2015 года работает профессором в отделе истории Колумбийского университета, где преподавал курсы: «Войны в войне: история второй мировой войны в Восточной Европе», «Массовое насилие в Восточно-европейских пограничных районах, 1914—1991 годы». В 2015 году проходил научную стажировку в Центре Вудро Вильсона.

В январе 2015 года Макбрайд провел лекцию в USC «Построение микроистории Холокоста в Западной Украине». Во время резидентуры в Центре Джека Джозефа и Мортона Манделя для углубленных исследований Холокоста в Мемориальном музее Холокоста Макбрайд провел исследование по его проекту «Убийство соседей: отмена многонациональной западной Украины во Второй мировой войне». Много времени проводил в архивах.

В 2016 году работал в Институте Кенана в Международном центре ученых имени Вудро Вильсона и в Мемориальном музее Холокоста США.

Ныне работает над рукописью книги «Webs of Violence: Occupation, Revolution, and Terror in Western Ukraine, 1941—1944».

Избранные публикации 
 «Contesting The Malyn Massacre: The Legacy Of Inter-Ethnic Violence And The Second World War In Eastern Europe» The Carl Beck Papers, no. 2405 (2016).
 «Who’s Afraid of Ukrainian Nationalism?», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 17, 3 (Summer 2016).
 «Peasants into Perpetrators: The OUN-UPA and the Ethnic Cleansing of Volhynia, 1943—1944», Slavic Review 75, 3 (Fall 2016).
 «To Be Stored Forever» [Book review of Taras Bul’ba-Borovets’: Dokumenty. Statti. Lysty, ed. Volodymyr Serhiichuk (Kyiv, 2011)], Ab Imperio 1 (2012): 434—445.
 «Olevsk Ghetto» by Jared McBride and Alexander Kruglov for The United States Holocaust Memorial Museum: Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933—1945, Vol.2, ed. Martin Dean (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum, 2012), p.1553-1555.
 «Ukrainian Holocaust Perpetrators Are Being Honored in Place of Their Victims» Tablet, July 21, 2016.
 «Ukraine’s struggle with the past is ours too» (with Per Rudling and Tarik Cyril Amar), openDemocracy, June 15, 2016.
 «How Ukraine’s New Memory Commissar Is Controlling the Nation’s Past» The Nation, August 13, 2015.
 «On the Columbia Symposium» commentary published in Current Politics in Ukraine, June 7, 2013.
 «Ukrainian Academic Freedom and Democracy Under Siege» (with Per Rudling), The Algemeiner, March 1, 2012.
 «‘Civil’ Discourse in Ukraine» commentary published in Defending History, January 24, 2012.
 «Euro 2012: Maydan of hate?» letter published in Kyiv Post, December 21, 2011.
 Volhynia and the Noxious Weed of Antisemitism
 Ukrainian Holocaust Perpetrators Are Being Honored in Place of Their Victims
 Jared McBride. Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи / Ред. Володимир Сергійчук. Київ: П. П. Сергійчук М. I., 2011. 816 c. ISBN 978-966-2911-36-7.

Примечания

Ссылки 
 Джаред Макбрайд
 Jared McBride
 Cohort VII — Academic year 2014—2015

Профессора Колумбийского университета
Исследователи Холокоста
Персоналии:Холокост на Украине
Доктора философии по истории